Лас Сеибиљас има више значења:

 Лас Сеибиљас (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибиљас (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибиљас, Пуебло Вијехо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибиљас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику